Aymar de Poitiers peut faire référence à :
 Aymar  de Poitiers, comte de Valentinois (1125-1158) ;
 Aymar II de Poitiers-Valentinois (), comte de Valentinois ;
 Aymar III de Poitiers-Valentinois (1226-), comte de Valentinois et Diois (1232-1277) ;
 Aymar IV de Valentinois, dit de Poitiers (v.1250-1329), comte de Valentinois et Diois (1277-1329) ;
 Aymar V de Valentinois, dit de Poitiers (v.1282-v.1339), comte de Valentinois et Diois ;
 Aymar VI de Poitiers (1322-1374 ou 1376), comte de Valentinois et Diois (1345-1374 ou 1376).

Voir aussi 
 Ademar de Poitiers, troubadour